La Suomen Cup 2021 è stata la 67ª edizione della coppa di Finlandia di calcio, iniziata il 6 febbraio 2021 e terminata l'8 maggio 2021 con la finale. L' era la squadra campione in carica. Il  ha conquistato il trofeo per la terza volta nella sua storia.

Formula 
La formula del torneo prevede dei giorni di qualificazione e una successiva fase ad eliminazione diretta.
La fase a gironi è costituita da 3 gironi (con 4 squadre ciascuno) riservati alle squadre partecipanti alla Veikkausliiga 2021, e altri 3 da quattro, riservati alle squadre partecipanti alla Ykkönen 2021. Nei gironi di Veikkausliiga, le prime classificate si qualificano direttamente ai quarti di finale, le seconde classificate agli ottavi di finale. Nei gironi di Ykkönen, invece, si qualificano agli ottavi di finale le prime classificate e due squadre tra le migliori seconde.
Nella fase ad eliminazione diretta, alle squadre qualificate dai gironi, si aggiungono le due squadre finaliste della Kakkosen Cup 2021.

Fase a gironi

Veikkausliiga

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Ykkönen

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Ottavi di finale 
Alle squadre qualificate dalla fase a gironi si sono aggiunte le finaliste della Kakkosen Cup 2021,  e .

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 marzo 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 marzo 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 marzo 2021

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 aprile 2021

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 aprile 2021

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa di Finlandia
Calcio nel 2021